Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Rothesay International Eastbourne) van 2022 vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 juni 2022 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 47e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Eastbourne 2022. Er werd gespeeld op gras­banen.

Op grond van een beslissing van de Britse Lawn Tennis Association en de All England Club waren speelsters uit Rusland en Wit-Rusland niet als deelnemer toegelaten.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Spaanse Paula Badosa kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het veertiende reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Letse titelverdedigster Jeļena Ostapenko in twee sets. Kvitová wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Eastbourne op haar naam te schrij­ven, na een eerdere finaleplaats in 2011. Het was haar 29e WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 116.340 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de derde ronde. Haar landgenote Elise Mertens was als dertiende geplaatst, en kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor haar openings­partij in de tweede ronde. De derde Belgische, Maryna Zanevska, had de eerste ronde als eindstation.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
De Japanse titelverdedigsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Aoyama speelde samen met de Taiwanese Chan Hao-ching – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde. Shibahara en de Tsjechische Barbora Krejčíková waren het eerste reeks­hoofd, maar ook zij bleven steken in de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Aleksandra Krunić en Magda Linette won het toer­nooi. Zij kregen de titel in de schoot geworpen doordat zowel in de halve finale als in de finale hun beoogde tegenstandsters verstek lieten gaan. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Servische Krunić had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Poolse Linette één.

De Belgische Kirsten Flipkens en Française Kristina Mladenovic strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Eastbourne 2022
Eastbourne